Фролинг () — английская фамилия. Известные носители:

 Фролинг, Алисия (род. 1996) — австралийская баскетболистка, сестра-близнец Кили.
 Фролинг, Кили (род. 1996) — австралийская баскетболистка, сестра-близнец Алисии.